Dubai Tennis Championships 2024 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourt-baner af typen DecoTurf II i Aviation Club Tennis Centre i Dubai, Forenede Arabiske Emirater i perioden . - . februar 2024. Det er den 32. udgave af Dubai Tennis Championships, der på grund af et navne sponsorat fra Dubai Duty Free afvikles under navnet Dubai Duty Free Tennis Championships. Turneringen foregår over to uger, hvor kvindernes rækker, der er en del af WTA Tour 2024 i kategorien WTA 500, bliver spillet i den første uge, efterfulgt af mændenes rækker, der indgår i ATP Tour 2024 i kategorien ATP Tour 500, i den anden uge.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Dubai Tennis Championships 2024 andrager $ , hvilket er en stigning på ___ % i forhold til den foregående turnering i 2023. Heraf udgør præmiesummen til herrernes rækker på ATP Tour $ , mens der i alt er $  til kvinderne i deres turnering på WTA Tour.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 25 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. . januar 2024 (seks uger før turneringens start).
 tre spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 fire spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 ___ lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.  af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 22 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. . januar 2024 (seks uger før turneringens start).
 fire spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 seks spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 ___ lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 48 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen.  af de 48 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 26 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Dubai Tennis Championships 
 ATP Tour - Dubai Tennis Championships 2024 
 WTA Tour - Dubai Tennis Championships 2024

Noter 

2024
ATP Tour 2024
WTA Tour 2024